Di seguito una lista di asteroidi dal numero 396001 al 397000 con data di scoperta e scopritore.

396001-396100 

|-
|396001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396004 - ||  ||  || WISE
|-
|396005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396018 - ||  ||  || WISE
|-
|396019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396020 - ||  ||  || CSS
|-
|396021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396038 - ||  ||  || WISE
|-
|396039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396043 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396052 - ||  ||  || WISE
|-
|396053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396058 - ||  ||  || CSS
|-
|396059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396066 - ||  ||  || WISE
|-
|396067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396077 - ||  ||  || CSS
|-
|396078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396083 - ||  ||  || CSS
|-
|396084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396090 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

396101-396200 

|-
|396101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396115 - ||  ||  || CSS
|-
|396116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396119 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|396120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396126 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396127 - ||  ||  || CSS
|-
|396128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396144 - ||  ||  || CINEOS
|-
|396145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396166 - ||  ||  || CSS
|-
|396167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396178 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

396201-396300 

|-
|396201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396202 - ||  ||  || CSS
|-
|396203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396209 - ||  ||  || CSS
|-
|396210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396212 - ||  ||  || CSS
|-
|396213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396216 - ||  ||  || CSS
|-
|396217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396218 - ||  ||  || CSS
|-
|396219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396220 - ||  ||  || WISE
|-
|396221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396233 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396234 - ||  ||  || CSS
|-
|396235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396251 - ||  ||  || CSS
|-
|396252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396254 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396258 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396261 - ||  ||  || CSS
|-
|396262 - ||  ||  || CINEOS
|-
|396263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396269 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396285 - ||  ||  || CSS
|-
|396286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396293 - ||  ||  || CSS
|-
|396294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

396301-396400 

|-
|396301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396307 - ||  ||  || CSS
|-
|396308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396313 - ||  ||  || CSS
|-
|396314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396335 - ||  ||  || WISE
|-
|396336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396341 - ||  ||  || WISE
|-
|396342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396346 - ||  ||  || CSS
|-
|396347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396361 - ||  ||  || CSS
|-
|396362 - ||  ||  || CINEOS
|-
|396363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396370 - ||  ||  || CSS
|-
|396371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396400 - ||  ||  || CSS
|}

396401-396500 

|-
|396401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396407 - ||  ||  || WISE
|-
|396408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396422 - ||  ||  || CSS
|-
|396423 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396427 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396449 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|396450 - ||  ||  || CSS
|-
|396451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396459 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396463 - ||  ||  || WISE
|-
|396464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396470 - ||  ||  || WISE
|-
|396471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396488 - ||  ||  || CSS
|-
|396489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396493 - ||  ||  || CSS
|-
|396494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

396501-396600 

|-
|396501 - ||  ||  || CSS
|-
|396502 - ||  ||  || CSS
|-
|396503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396512 - ||  ||  || WISE
|-
|396513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396520 - ||  ||  || WISE
|-
|396521 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396531 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396534 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396535 - ||  ||  || CSS
|-
|396536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396538 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396539 - || 6283 P-L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|396540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396548 - ||  ||  || ODAS
|-
|396549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396550 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|396551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396555 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396581 - ||  ||  || NEAT
|-
|396582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396592 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396594 - ||  ||  || NEAT
|-
|396595 - ||  ||  || NEAT
|-
|396596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396597 - ||  ||  || NEAT
|-
|396598 - ||  ||  || NEAT
|-
|396599 - ||  ||  || NEAT
|-
|396600 - ||  ||  || NEAT
|}

396601-396700 

|-
|396601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396602 - ||  ||  || NEAT
|-
|396603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396604 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396607 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396608 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396618 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396623 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396624 - ||  ||  || NEAT
|-
|396625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396652 - ||  ||  || NEAT
|-
|396653 - ||  ||  || NEAT
|-
|396654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396656 - ||  ||  || La Palma
|-
|396657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396659 - ||  ||  || NEAT
|-
|396660 - ||  ||  || NEAT
|-
|396661 - ||  ||  || NEAT
|-
|396662 - ||  ||  || NEAT
|-
|396663 - ||  ||  || NEAT
|-
|396664 - ||  ||  || NEAT
|-
|396665 - ||  ||  || NEAT
|-
|396666 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396667 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396668 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|396669 - ||  ||  || NEAT
|-
|396670 - ||  ||  || NEAT
|-
|396671 - ||  ||  || NEAT
|-
|396672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396675 - ||  ||  || NEAT
|-
|396676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396677 - ||  ||  || NEAT
|-
|396678 - ||  ||  || NEAT
|-
|396679 - ||  ||  || NEAT
|-
|396680 - ||  ||  || NEAT
|-
|396681 - ||  ||  || NEAT
|-
|396682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396683 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396684 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396685 - ||  ||  || NEAT
|-
|396686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396687 - ||  ||  || CINEOS
|-
|396688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396691 - ||  ||  || NEAT
|-
|396692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396694 - ||  ||  || NEAT
|-
|396695 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396700 - ||  ||  || LINEAR
|}

396701-396800 

|-
|396701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396702 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396703 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396704 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396705 - ||  ||  || NEAT
|-
|396706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396708 - ||  ||  || NEAT
|-
|396709 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|396710 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396715 - ||  ||  || NEAT
|-
|396716 - ||  ||  || NEAT
|-
|396717 - ||  ||  || NEAT
|-
|396718 - ||  ||  || NEAT
|-
|396719 - ||  ||  || NEAT
|-
|396720 - ||  ||  || NEAT
|-
|396721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396722 - ||  ||  || NEAT
|-
|396723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396725 - ||  ||  || NEAT
|-
|396726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396730 - ||  ||  || NEAT
|-
|396731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396732 - ||  ||  || NEAT
|-
|396733 - ||  ||  || Needville
|-
|396734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396735 - ||  ||  || CINEOS
|-
|396736 - ||  ||  || NEAT
|-
|396737 - ||  ||  || NEAT
|-
|396738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396739 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396742 - ||  ||  || NEAT
|-
|396743 - ||  ||  || NEAT
|-
|396744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396745 - ||  ||  || NEAT
|-
|396746 - ||  ||  || NEAT
|-
|396747 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|396748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396749 - ||  ||  || NEAT
|-
|396750 - ||  ||  || NEAT
|-
|396751 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396754 - ||  ||  || NEAT
|-
|396755 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|396756 - ||  ||  || NEAT
|-
|396757 - ||  ||  || NEAT
|-
|396758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396761 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396762 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396763 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396764 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|396765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396767 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396772 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396777 - ||  ||  || NEAT
|-
|396778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396787 - ||  ||  || CSS
|-
|396788 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396794 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396798 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396799 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396800 - ||  ||  || LINEAR
|}

396801-396900 

|-
|396801 - ||  ||  || NEAT
|-
|396802 - ||  ||  || NEAT
|-
|396803 - ||  ||  || CINEOS
|-
|396804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396805 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396807 - ||  ||  || NEAT
|-
|396808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396813 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396814 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|396815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396816 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|396817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396822 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396825 - ||  ||  || CSS
|-
|396826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396827 - ||  ||  || NEAT
|-
|396828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396854 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|396855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396857 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396858 - ||  ||  || Three Buttes
|-
|396859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396861 - ||  ||  || NEAT
|-
|396862 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396870 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396871 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396872 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396875 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396876 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396883 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396897 - ||  ||  || Jarnac
|-
|396898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

396901-397000 

|-
|396901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396902 - ||  ||  || CSS
|-
|396903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396905 - ||  ||  || CINEOS
|-
|396906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396907 - ||  ||  || CSS
|-
|396908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396913 - ||  ||  || CSS
|-
|396914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396915 - ||  ||  || CSS
|-
|396916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396919 - ||  ||  || CSS
|-
|396920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396921 - ||  ||  || CSS
|-
|396922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396923 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396926 - ||  ||  || CSS
|-
|396927 - ||  ||  || CSS
|-
|396928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396929 - ||  ||  || CSS
|-
|396930 - ||  ||  || CSS
|-
|396931 Nerliluca ||  ||  || San Marcello
|-
|396932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396935 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|396936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|396937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396942 - ||  ||  || NEAT
|-
|396943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396957 - ||  ||  || NEAT
|-
|396958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396960 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396961 - ||  ||  || NEAT
|-
|396962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396964 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396966 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|396967 - ||  ||  || CSS
|-
|396968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396978 - ||  ||  || NEAT
|-
|396979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396980 - ||  ||  || NEAT
|-
|396981 - ||  ||  || NEAT
|-
|396982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396983 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|396985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396996 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|396999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397000 - ||  ||  || Becker, A. C.
|}

Collegamenti esterni 
 

0396001